Skeete ist der Nachname von:
 Adrian Skeete (* 1978), barbadischer Fußballschiedsrichter
 Charlie Skeete, Jazzmusiker
 Cherrelle Skeete (* 1990/1), britische Schauspielerin
 Crystal Skeete, trinidadischer Leichtathlet
 Franklin Skeete (* 1917), US-amerikanischer Jazz- und Rhythm-&-Blues-Musiker
 Lesley-Ann Skeete, britische Leichtathletin (Hürdenlauf)
 Maurees Skeete, guyanische Fußballschiedsrichterin
 Oliver Skeete (* 1956), barbadisch-britischer Springreiter und Schauspieler